Мейра́в Бен-Ари́ (; ) — израильский политик, депутат кнессета 20-го созыва от партии «Кулану».

Биография 
Мейрав Бен-Ари родилась в Раанане и в детстве перебралась с семьей в Нетанию. Ее отец, Рафаэль Бен-Ари (первоначально Аюби), репатриант из Ирана, а ее мать, Эстер Бен-Ари (урожденная Саадон), уроженка Израиля ливийско-еврейского происхождения. Во время службы в Армии Обороны Израиля Мейрав проходила службу в , а её последней должностью бьла должность сотрудника по вопросам образования бригады «Голани». Получила степень бакалавра в области права и государственного управления, а в дальнейшем степень магистра в области делового администрирования в Междисциплинарном центре в Герцлии. С 2003 по 2004 год она была главой студенческого союза в колледже.

В 2005 году она приняла участие в реалити-шоу «». Она выиграла конкурс, получив как основной приз пять миллионов шекелей. На местных выборах 2013 года она была четвертой в списке «Ров Ха-Ир» в городской совет Тель-Авива. Она была избрана в совет и получила должность в городском совете по продвижению молодежи.

Перед выборами 2015 года она вступила в новую партию «Кулану» и заняла десятое место в ее списке. Партия «Кулану» получила на выборах десять мест и Мейрав прошла в члены Кнессета.

В настоящее время она живет в Тель-Авиве. У нее есть дочь.

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты кнессета XX созыва
Депутаты кнессета от партии «Кулану»
Женщины-политики Израиля